L'vov () – diffuso cognome russo, letteralmente "dei leoni"
 Aleksej Fëdorovič L'vov  – compositore russo
 Georgij Evgen'evič L'vov  – politico russo
 Ivan Fëdorovič L'vov  – architetto russo
 Nikolaj Aleksandrovič L'vov  – architetto russo
 L'vov  – traslitterazione del nome russo di Leopoli, città dell'Ucraina

Pagine correlate
André Lwoff